Brjuchanow ist der Familienname von:

 Nikolai Pawlowitsch Brjuchanow (1878–1938), sowjetischer Politiker
 Wiktor Petrowytsch Brjuchanow (1935–2021), sowjetischer Kerntechnikingenieur, Konstruktionsleiter und Direktor des Kernkraftwerks Tschernobyl